Stanisław Kamiński (ur. 1838) – podporucznik weteran, powstaniec styczniowy
 Stanisław Kamiński (ur. 1845) – podporucznik weteran, powstaniec styczniowy
 Stanisław Kamiński (1879–1919) – powstaniec wielkopolski, komendant batalionu słupskiego, 20 lipca 1932 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kamiński (ur. 1882) – działacz niepodległościowy, leśniczy, 17 września 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Maksymilian Kamiński (ur. 1889) – działacz niepodległościowy, 15 czerwca 1932 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Sulima-Kamiński (1891–1935) – żołnierz 1 Pułku Artylerii Legionów Polskich, przemysłowiec, 16 marca 1937 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kamiński (ur. 1895) – żołnierz Legionów Polskich, rolnik, 8 listopada 1937 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kamiński (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, kapral, 16 marca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kamiński ps. „Daniel” (1896–1969) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Kamiński ps. „Popiołek” (ur. 1897) – działacz niepodległościowy, plutonowy, 2 sierpnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kamiński (1897) – żołnierz 1 Pułku Artylerii Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kamiński ps. „Sokół” (ur. 1901) – działacz niepodległościowy, 28 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kamiński (1905–1980) – tancerz, aktor teatralny i inspicjent
 Stanisław Kamiński (1919–1986) – ksiądz katolicki, filozof, profesor KUL
 Stanisław Marian Kamiński (1921–1999) – aktor
 Stanisław Kamiński (1936–1991) – inżynier, główny konstruktor śmigłowca PZL W-3 Sokół
 Stanisław Kamiński – zapaśnik, mistrz świata weteranów w zapasach

Przypisy